Berg Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Berg Lake (Gandil River) in Alaska
 Berg Lake (Kasilof River) in Alaska
 Berg Lake (Minnesota) im St. Louis County
 Berg Lake (Wisconsin) im Burnett County

in Kanada:
  Berg Lake (British Columbia) in British Columbia